Die Saison 2009/10 war die 17. Spielzeit der französischen Ligue Nationale de Basket Pro A, der höchsten Spielklasse im französischen Vereinsbasketball der Herren. Es war die insgesamt 88. Meisterschaft im französischen Basketball der Herren und die 23. Meisterschaft seit Gründung der Ligue Nationale de Basket (LNB). Die Hauptrunde startete am 3. Oktober 2009 und endete am 11. Mai 2010 mit dem 30. und letzten Spieltag. Die Play-off-Finalrunde um die Meisterschaft dauerte bis zum 13. Juni 2010.

Als Titelverteidiger startete ASVEL Lyon-Villeurbanne in die Saison, die gemeinsam mit Entente Orléans auch in der EuroLeague 2009/10 antraten. Im Eurocup 2009/10 wurde die Liga durch Cholet Basket, SLUC Nancy Basket und Le Mans Sarthe Basket vertreten.

Aufsteiger zur Saison 2009/10 waren Poitiers Basket 86 und Paris-Levallois Basket.

Französischer Meister wurde Cholet Basket, die sich im Finalspiel gegen Le Mans Sarthe Basket mit 81:65 durchsetzen konnten.

Mannschaften

Tabelle 

in Klammern: M = Meister der Vorsaison / P = Pokalsieger der Vorsaison / A = Aufsteiger zu dieser Saison

Playoffs 2009/10 
Viertel- und Halbfinale wurden im Best-of-Three-Modus ausgetragen. Das Finale wurde als einzelnes Spiel ausgetragen und fand am 11. Juni 2011 im Palais Omnisports de Paris-Bercy statt.

Weblinks 
 Ligue Nationale de Basket – Startseite – offizielle Webseite der LNB

2009/10
Basketballsaison 2009/10